Андертон () — английская фамилия. Известные носители:
  (1891—1966) — новозеландский политик, министр внутренних дел (1957—1960).
 Андертон, Генри (1630—1667) — английский художник.
 Андертон, Даррен (род. 1972) — английский футболист.
  (род. 1932) — британский полицейский, главный констебль полиции Большого Манчестера (1976—1991).
 Андертон, Джим (1938—2018) — новозеландский политик, президент Лейбористской партии (1979—1984).
  — австралийская писательница, лауреат премии Aurealis за рассказы в жанре ужасов (2015) и научной фантастики (2019).
  (1929—1991) — южноафриканский бегун, участник Олимпийских игр (1952).
 Андертон, Изабелла Мэри (1858—1904) — английская переводчица и художественный критик.
  (род. 1983) — британская футболистка, игрок Женской премьер-лиги в составе клуба «Блэкберн Роверс».
  (1924—2015) — британский политик, мэр боро Болтон (1994—1995).
  (р. 1965/1966) — британский спортивный функционер, директор Шотландского союза регби (2004—2005) и футбольного клуба «Харт оф Мидлотиан» (2005).

 Джон Андертон — главный герой научно-фантастического рассказа Филипа К. Дика «Особое мнение» и основанного на нём фильма.

См. также 
 Андертонский судоподъёмник
 Операция Андертоун